К-9:

 K9 Thunder — южнокорейская 155-мм самоходно-артиллерийская установка (САУ) класса самоходных гаубиц.
 К-9 (авиационная ракета), Р-38, AA-4 Awl — советская опытная управляемая ракета класса «воздух-воздух», 1950—1960-е годы.
 К-9 (самолёт) — самолёт конструкции К. А. Калинина.
 K-9 — в англоязычных странах название кинологических отрядов из-за созвучия со словом  (собачий).
 К-9 (также встречается написание K9) — собака-робот, персонаж из вселенной сериала «Доктор Кто».
К-9 и компания () — предполагавшееся ответвление сериала «Доктор Кто», 1 серия, 1981 год.
К-9 (телесериал) — сериал 2009-го года о приключениях K-9. Не является официальным ответвлением первоисточника.
 К-9 (фильм), «К-9: Собачья работа» () — комедия с Джеймсом Белуши, США, 1989 год. Режиссёр — Род Дэниэл.
 К-911. Собачья работа () — комедийный боевик, США, 1999 год. Режиссёр — Чарльз Канганис.
 К-9 III: Частные детективы () — комедия, США, 2002 год. Режиссёр — Ричард Льюис.

См. также 
К-90 (значения)
 K9copy — программа для создания, копирования и конвертирования DVD-видеодисков.
 K9 Web Protection — компьютерная программа для осуществления родительского контроля и ограничения пользователей от нежелательного контента.